Linnavuori kan syfta på:
Linnavuori (”borgberget”), finska namnet för fornborg, ofta lokalt namn för en specifik sådan

 Linnavuori – by i Masko kommun Egentliga Finland, se Stenberga, Masko kommun
 Teinperi, Linnavuori – en medeltida kungsgård och en befäst bostadsborg i Masku, se Stenberga, Masku kommun
 Linnavuori – berg i Kakskerta, se Kulho klint
 Rauno E. Linnavuori (1927–), en finsk entomolog

Se även
Borgberget